Меркет:
 Меркет — плата, уплачиваемая лично-зависимым крестьянином сеньору в случае выхода его дочери замуж.
 Меркет — остров Аланд, самая западная точка Финляндии.
 Меркет — уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Меркет — административный центр уезда Меркет в Китае.